Lazari – cognome italiano
 Fabrizio Lazari – politico e militare italiano
 Vincenzo Lazari – numismatico, archeologo e storico italiano

Pagine correlate 

Lazar
Lazare
Lazaro
Lazzari (disambigua)